Contea di Lauderdale o Lauderdale County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Lauderdale – Alabama
 Contea di Lauderdale – Mississippi
 Contea di Lauderdale – Tennessee